Con la sigla YZR la casa motociclistica giapponese Yamaha ha caratterizzato diversi modelli di motocicletta da competizione nelle varie cilindrate:

Yamaha YZR 250 (Classe 250)
Yamaha YZR 500 (Classe 500)
Yamaha YZR-M1 (MotoGP)